Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1993 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1993 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте (Уэльс). Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:7.

Результаты 

1/16 финала

Матчи до 5 побед

 Джеймс Уоттана 5:1 Мехмет Хусну  
 Нил Фудс 5:0 Ронни О'Салливан  
 Майк Халлетт 5:0 Терри Гриффитс  
 Алан Макманус 5:0 Билли Снэддон  
 Вилли Торн 5:0 Джим Вич  
 Тони Драго 5:1 Карл Броутон  
 Ален Робиду 5:1 Сильвиньо Франсиско  
 Найджел Бонд 5:2 Дуг Маунтджой  
 Джон Пэррот 5:2 Стив Лемменс  
 Джимми Уайт 5:2 Дин О'Кейн  
 Тони Ноулз 5:3 Скотт Макфэрлейн  
 Кен Доэрти 5:4 Стив Джеймс  
 Стивен Хендри 5:4 Тони Джонс  
 Стив Дэвис 5:0 Джо Грек  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Дэвид Ро  
 Джо Свэйл 5:4 Мартин Кларк

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1993 год в снукере
Спортивные соревнования в Ньюпорте
1990-е годы в Уэльсе
Спорт в Великобритании в 1993 году